Folco I d'Angiò – Conte d'Angiò
 Folco II d'Angiò – Conte d'Angiò
 Folco III d'Angiò – Conte d'Angiò
 Folco IV d'Angiò – Conte d'Angiò
 Folco V d'Angiò – Conte d'Angiò